Пакс-дель-Пенеде́с (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Пенедес. Занимает площадь 6,27 км². Население — 881 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Datos estadísticos
 Información general

Муниципалитеты Барселоны